Районы Южно-Африканской Республики (), или «Муниципалитеты категории C» — это округа Южно-Африканской Республики, в состав которых входит преимущественно сельская местность. Районы делятся на местные муниципалитеты.

Некоторые части ЮАР из-за их малонаселённости не входят в состав ни одного из местных муниципалитетов — таковыми, к примеру, являются территории национальных парков и заповедников. Такие земли управляются напрямую правительствами районов, и потому известны как территории районного подчинения ().

С 2011 года в ЮАР 44 района. Ниже приводится список всех районов на момент после муниципальных выборов 2011 года.

Примечания